Meadowbrook ist der Name von 

Orten in den Vereinigten Staaten:
 Meadowbrook (Alabama)
 Meadowbrook (Delaware)
 Meadowbrook (Illinois)
 Meadowbrook (Indiana)
 Meadowbrook (Kalifornien)
 Meadowbrook (Kentucky)
 Meadowbrook (Maine)
 Meadowbrook (New Hampshire)
 Meadowbrook (New Jersey)
 Meadowbrook (New York)
 Meadowbrook (Ohio)
 Meadowbrook (Pennsylvania)
 Meadowbrook (Tennessee)
 Meadowbrook (Virginia)
 Meadowbrook (West Virginia)
 Meadowbrook (Town), Town(ship) im Sawyer County, Wisconsin
 Meadowbrook Acres (Delaware)
 Meadowbrook Farm (Kentucky)
 Meadowbrook Forest (Virginia)
 Meadowbrook Terrace (Florida)
 Meadowbrook Woods (Kalifornien)

Ort in Südafrika:
  Meadowbrook (Germiston), Stadtteil von Germiston

Fahrzeug:
 den Dodge Meadowbrook, ein PKW der Firma Dodge

Siehe auch:
 Frank Dailey’s Meadowbrook